Ådgrundet kan syfta på följande platser:

Finland 

 Ådgrundet, Kimitoön, Åboland, 
 Ådgrundet, Raseborg, Nyland,

Se även
Ådgrund
Ådgrunden
Västra Ådgrundet
Yttre Ådgrundet
Lilla Ådgrundet
Stora Ådgrundet

Robotskapade Finlandförgreningar